Il termine tessera può assumere diversi significati:

 Tèssera – in un mosaico, è un singolo elemento dell'insieme.
 Tèssera – documento di riconoscimento. 
Tèssera – Nell’antica Roma, indicava anche una specie di dadi d’avorio, con usi analoghi a quelli dei moderni gettoni. 
 Tèssera – in esogeologia, è una porzione di superficie planetaria frammentata in maniera irregolare, particolarmente comune su Venere.
 Tessèra – località del comune di Venezia, dove sorge l'Aeroporto di Venezia-Tessera.
 Tessèra – isola della Laguna Veneta.
 Tessera annonaria – tessera nominale che viene consegnata a ogni cittadino per ottenere i viveri previsti dal razionamento imposto dalla guerra